Aßling oder Assling heißen folgende Orte:
 in Deutschland
 Aßling, Gemeinde in Oberbayern
 in Österreich
 Assling, Gemeinde in Osttirol
 in Slowenien
 Jesenice, Stadt in Slowenien (deutscher Name)